Три Копцы — название населённых пунктов на Украине:

 Три Копцы — село в Коростышевском районе Житомирской области
 Три Копцы — село в Ровненском районе Ровненской области